Das Wort Erro bezeichnet
 einen Ort in Spanien, siehe Erro (Navarra)
 einen Fluss in Italien, siehe Erro (Fluss)
 einen Mondkrater, siehe Erro (Mondkrater)
 einen isländischen Maler, siehe Erró
 einen männlichen Vornamen, siehe Erro (Vorname)